Louise de Danemark peut faire référence à plusieurs personnages historiques:
 Louise de Mecklembourg-Güstrow (1667-1721), fille de Gustave-Adolphe de Mecklembourg-Güstrow et de Madeleine-Sibylle de Holstein-Gottorp, mariée à Frédéric IV de Danemark ;
 Louise de Grande-Bretagne (1724-1751), fille de George II de Grande-Bretagne et de Caroline d'Ansbach, mariée à Frédéric V de Danemark ;
 Louise de Danemark (1726-1756), fille de Christian VI de Danemark et de Sophie-Madeleine de Brandebourg-Culmbach, mariée à Ernest-Frédéric III de Saxe-Hildburghausen ;
 Louise de Danemark (1750-1831), fille de Frédéric V de Danemark et de Louise de Grande-Bretagne, mariée à Charles de Hesse-Cassel ;
 Louise Augusta de Danemark (1771-1843), fille de Christian VII de Danemark et de Caroline-Mathilde de Hanovre, mariée à Frédéric-Christian II de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg ;
 Louise-Charlotte de Danemark (1789-1864), fille de Frédéric de Danemark et de Sophie-Frédérique de Mecklembourg-Schwerin, mariée à Guillaume de Hesse-Cassel ;
 Louise de Hesse-Cassel (1817-1898), fille de Guillaume de Hesse-Cassel et de Louise-Charlotte de Danemark, mariée à Christian IX de Danemark ;
 Louise de Suède (1851-1926), fille de Charles XV de Suède et de Louise des Pays-Bas, mariée à Frédéric VIII de Danemark ;
 Louise de Danemark (1875-1906), fille de Frédéric VIII de Danemark et de Louise de Suède, mariée à Frédéric de Schaumbourg-Lippe ;